Суси Пуджиастути () — индонезийский предприниматель и государственный деятель, министр по делам водных ресурсов и рыболовства Индонезии (с 2014 года). Владелец компании по экспорту морепродуктов PT ASI Pudjiastuti Marine Product, а также чартерной авиакомпании PT ASI Pudjiastuti Aviation, более известной как .

Биография 
Суси Пуджиастути родилась 15 января 1965 года в , Западная Ява. Её родителей звали Хаджи Ахмад Карлан () и Хаджа Суву Ласмина (), они занимались недвижимостью и торговлей скотом. Суси и её родители — яванцы, но выросли в окружении сунданцев.

После окончания средней школы Суси поступила в старшую школу  в Джокьякарте, откуда была исключена за участие в оппозиционном к правительству Сухарто движении  (, от  — белая группа). Таким образом, она стала первым в истории Индонезии министром, не завершившем среднего образования.

В 1983 году Суси начала карьеру предпринимателя, став дистрибьютором морепродуктов на рыбном аукционе в Пангандаране . В 1996 году она основала собственную компанию по добыче морепродуктов PT ASI Pudjiastuti. Компания довольно быстро вышла на международные рынки, начав экспорт своих товаров в страны Азии и Америки. Растущий спрос на морепродукты вынудил Суси приобрести для своей компании самолёт Cessna 208 Caravan; позже компанией была приобретена вторая «Cessna». Самолёты PT ASI Pudjiastuti использовались для быстрой доставки морепродуктов по Индонезии, а также в Сингапур, Гонконг и Японию. В 2004 году, после разрушительного цунами в Индийском океане, на них осуществлялись поставки продовольствия и прочей помощи жертвам цунами. Успех этой гуманитарной миссии позволил Суси выйти на рынок авиаперевозок. В том же 2004 году была основана авиакомпания : первоначально она занималась перевозкой гуманитарных грузов в Ачех, затем, после приобретения новых воздушных судов, начала совершать рейсы на Калимантан и в Папуа. Ныне Susi Air является крупнейшим в Юго-Восточной Азии оператором самолётов «Sessna» и одним из крупнейших региональных авиаперевозчиков Индонезии.

26 октября 2014 года президент Джоко Видодо назначил Суси Пуджиастути министром по делам водных ресурсов и рыболовства в своём Рабочий кабинет. После назначения на эту должность она оставила руководство PT ASI Pudjiastuti и Susi Air.

Личная жизнь 
Первым мужем Суси Пуджиастури был швейцарец Даниэль Кайзер; от этого брака она имеет двух детей — Панджи Хилманшья () и Надин Кайзер (). В настоящее время она замужем за Кристианом фон Стромбеком ) — германским лётчиком и главным операционным директором Susi Air; у супругов один ребёнок — Алви Ксавье ().

Примечания 

Члены Рабочего кабинета
Министры по делам водных ресурсов и рыболовства Индонезии
Женщины-политики Индонезии
Предприниматели Индонезии
Предпринимательницы